Ehrlach ist der Name folgender Orte:

 Ehrlach (Gestratz), Ortsteil von Gestratz, Landkreis Lindau, Bayern
 Ehrlach (Wangen im Allgäu), Ortsteil von Wangen im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg